Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergi Bruguera e Marc Rosset che hanno battuto in finale Per Henricsson e Ola Jonsson 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Marcos Górriz /  Libor Pimek (quarti di finale)
 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (quarti di finale)

 Vojtěch Flégl /  Goran Prpić (primo turno)
 Horacio de la Peña /  Diego Nargiso (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 1991
ATP Tour 1991